Татья́на Литви́нова — русские имя и фамилия. Известные носительницы:
 Литвинова, Татьяна Александровна (род. 1956) — русская поэтесса.
 Литвинова, Татьяна Анатольевна (род. 1967) — советская спортсменка (пятиборье). Чемпионка СССР (в командном зачёте).
 Литвинова, Татьяна Максимовна (1918—2011) — советская российская переводчица и художница, участница диссидентского и правозащитного движения.